

Peinture 
 La Chute des anges rebelles, de Frans Floris, 1554
 La Chute des anges rebelles, de Pieter Brueghel l'Ancien, 1562
 , de Pierre Paul Rubens, vers 1620
 , de Luca Giordano, vers 1666

Film 
 La Chute des anges rebelles, film de Marco Tullio Giordana sorti en 1981.